Worel steht für:

 deutscher Name von Orel (Tschechien), Gemeinde in Tschechien
 Geburtsname von Daniela Dinandt (* 1971), deutsche Moderatorin

Siehe auch:
 Worell
 Vorel